Andreas Johansson (né le  à Hofors, en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1987-1988 || Bofors IK || Suède 3 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1988-1989 || Bofors IK || Suède 3 || 28|| 19|| 11|| 30|| || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Falu IF|| Suède 2|| 21|| 3|| 1|| 4|| 14|| || || || || 
|-
| 1990-1991 || Falu IF|| Suède 2|| 31|| 12|| 10|| 22|| 38|| || || || || 
|-
| 1991-1992 || Färjestads BK|| Elitserien|| 30|| 3|| 1|| 4|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1992-1993 || Färjestads BK|| Elitserien|| 38|| 4|| 7|| 11|| 38|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994 || Färjestads BK|| Elitserien|| 37|| 11|| 16|| 27|| 24|| 3|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 1994-1995 || Färjestads BK|| Elitserien|| 36|| 9|| 10|| 19|| 42|| 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1995-1996|| Islanders de New York || LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| IceCats de Worcester || LAH|| 29|| 5|| 5|| 10|| 32|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Grizzlies de l'Utah || LIH|| 22|| 4|| 13|| 17|| 28|| 12|| 0|| 5|| 5|| 6
|-
| 1996-1997|| Islanders de New York || LNH|| 15|| 2|| 2|| 4|| 0|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Penguins de Pittsburgh || LNH|| 27|| 2|| 7|| 9|| 20|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Lumberjacks de Cleveland || LIH|| 10|| 2|| 4|| 6|| 42|| 11|| 1|| 5|| 6|| 8
|-
| 1997-1998|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 50|| 5|| 10|| 15|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| Sénateurs d'Ottawa || LNH|| 69|| 21|| 16|| 37|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Lightning de Tampa Bay || LNH|| 12|| 2|| 3|| 5|| 8|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Flames de Calgary || LNH|| 28|| 3|| 7|| 10|| 14|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || CP Berne||LNA || 40|| 15|| 29|| 44|| 94|| 7|| 5|| 4|| 9|| 0
|-
| 2001-2002|| Rangers de New York || LNH|| 70|| 14|| 10|| 24|| 46|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Predators de Nashville || LNH|| 56|| 20|| 17|| 37|| 22|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Predators de Nashville || LNH|| 47|| 12|| 15|| 27|| 26|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Admirals de Milwaukee || LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || Genève-Servette Hockey Club|| LNA|| 40|| 12|| 26|| 38|| 60|| 4|| 0|| 6|| 6|| 24
|-
| 2005-2006 || Genève-Servette Hockey Club|| LNA|| 35|| 9|| 17|| 26|| 89|| 2|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2006-2007 || Färjestads BK|| Elitserien|| 19|| 2|| 11|| 13|| 20|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 48|| 14|| 21|| 35|| 70|| 6|| 1|| 1|| 2|| 16

| 377|| 81|| 88|| 169|| 190|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0

En équipe nationale 

| 1990-1991|| Championnat d'Europe junior || 5|| 5|| 0|| 5|| 
|-
| 1991-1992|| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1992-1993|| Championnat du monde junior  || 7|| 1|| 5|| 6|| 14
|-
| 1994-1995|| Championnat du monde || 8|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 1996-1997|| Coupe du monde|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1997-1998|| Jeux olympiques || 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2000-2001|| Championnat du monde || 9|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2001-2002|| Championnat du monde || 9|| 1|| 3|| 4|| 18
|-
| 2003-2004|| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2004-2005|| Coupe du monde|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4

Références 

Naissance en mai 1973
Naissance dans le comté de Gävleborg
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du CP Berne
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du BIK Karlskoga